XX Зи́мние Олимпи́йские и́гры проходили в Турине, столице итальянского региона Пьемонт, с 10 по 26 февраля 2006 года. Это были вторые зимние Олимпийские игры в Италии, первые проводились в Кортине-д’Ампеццо в 1956 году. Через 11 дней после окончания Олимпийских игр Турин также принимал IX зимние Паралимпийские игры (с 10 по 19 марта).

Выборы и объекты 
Турин был выбран в качестве столицы XX зимних Олимпийских игр в 1999 году на 109-й сессии МОК в Сеуле. Среди претендентов на право проведения Олимпиады, кроме Турина, были города Сьон (вместе с Санкт-Морицем ( Швейцария), Закопане (вместе с Краковом и Новы-Таргом) ( Польша), Попрад-Татры ( Словакия), Хельсинки (вместе с Лахти и Лиллехаммером) ( Финляндия/ Норвегия) и Клагенфурт (вместе с пригородами Клагенфурта, Тарвизио, Кортиной-д’Ампеццо, Любляной и Планицей ( Австрия/ Италия/ Словения). В финальном голосовании победил Турин, за который было отдано 53 голоса против 36 голосов за Сьон.

Было построено 65 спортивных площадок, стадионов, создана транспортная инфраструктура (в Турине был с нуля построен и к Олимпиаде открыт метрополитен), спортивные деревни для атлетов и журналистов. Всего потрачено на строительство 1,7 млрд евро.

Самые важные спортивные площадки:
 Олимпийский стадион
 5 спортивных арен (3 новых, 2 реконструированных): Palazzo a Vela (для шорт-трека и фигурного катания), Torino Esposizioni (хоккей)
 Овал Линготто (конькобежный каток)
 Олимпийские деревни в Турине, Бардонеккье и Сестриере.
 Ледовый стадион в Пинероло (реконструирован и расширен) для фигурного катания
 Новый стадион в Торре-Пелличе (хоккейный стадион);
 di Pragelato;
 Санно-бобслейная трасса Чезана-Париоль

Церемония открытия 

Олимпийские игры были торжественно открыты 10 февраля Президентом Италии Карло Адзелио Чампи. Олимпийскую клятву от имени спортсменов произнёс горнолыжник Джорджо Рокка, от имени судей — Фабио Бьянкетти. Право зажечь олимпийский огонь было предоставлено двукратной олимпийской чемпионке по лыжным гонкам Стефании Бельмондо.

Во время открытия состоялось последнее выступление знаменитого итальянского оперного певца Лучано Паваротти, исполнившего арию «Nessun dorma» из оперы «Турандот» Джакомо Пуччини.

В играх принимали участие 2663 спортсмена (1627 мужчин, 1006 женщин) из 80 стран, которые разыграли между собой 84 комплекта медалей в 15 видах спорта, это: биатлон, бобслей, лыжное двоеборье, кёрлинг, фристайл, хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, прыжки на лыжах с трамплина, горнолыжный спорт, лыжные гонки, шорт-трек, скелетон, санный спорт, сноуборд. 650 судей международной категории обслуживали соревнования Олимпиады.

Олимпийцы были размещены в трех Олимпийских деревнях расположенных в Турине, Сестриере и Бардонеккье.

Виды спорта 

  Биатлон (10)
 Бобслей
  Бобслей (3)
  Скелетон (2)
  Кёрлинг (2)
 Коньковые виды спорта
  Конькобежный спорт (12)
  Фигурное катание (4)
  Шорт-трек (8)

 Лыжные виды спорта
  Горнолыжный спорт (10)
  Лыжное двоеборье (3)
  Лыжные гонки (12)
  Прыжки с трамплина (3)
  Сноубординг (6)
  Фристайл (4)
  Санный спорт (3)
  Хоккей (2)

По сравнению с прошлыми Играми добавилось 6 дисциплин. Это сноубордкросс, масс-старт в биатлоне и командное преследование у конькобежцев соответственно у мужчин и женщин.

Расписание соревнований 

* Для более полного ознакомления с результатами отдельных видов спорта на Олимпийских Играх 2006, нажмите на названия конкретного вида спорта в данной таблице.

Страны-участницы 
В Играх принимали участие спортсмены из 80 стран. Рекорд для зимних игр. Эфиопия и Мадагаскар впервые участвовали в зимних Олимпийских играх.

Рекорды 
 Самой многочисленной сборной на Олимпиаде стала сборная США — 211 спортсменов.

Результаты соревнований 

16 февраля: После положительной пробы на допинг Ольга Пылёва была лишена серебряной медали, завоеванной ею в индивидуальной гонке на 15 км, по решению МОК она дисквалифицирована на два года, а прокуратура Турина возбудила по отношению к спортсменке уголовное дело.

Медальный зачёт

Церемония закрытия 
Церемония закрытия не обошлась без небольшого казуса. В то время, когда председатель оргкомитета Олимпиады Турин-2006 Валентино Кастеллани читал свою заключительную речь, к его трибуне прорвался 29-летний испанец, уроженец города Бадалоны, и попытался отобрать микрофон и что-то в него выкрикнуть, однако был тут же схвачен службой безопасности. Согласно некоторым сведениям он «хотел просто поблагодарить Италию».

Финансовые данные 
Выручка от олимпийских игр составила около миллиарда евро. Если из этой суммы вычесть затраты на организацию, то чистая прибыль составит 265 миллионов евро.

В филателии

Примечания

Ссылки 

 

Зимние Олимпийские игры 2006